Dumitru Ichim (n. 14 august 1944, comuna Dărmănești, județul Bacău) este un poet, eseist, prozator și preot.

Legături externe
Site personal

Nașteri în 1944
Poeți români
Eseiști români
Prozatori români
Preoți români
Oameni în viață